3. Evropské juniorské hry – sportovní závod pro atlety do 19 let organizovaný EAA se konal v  NDR a to v Lipsku. Závod s odehrál od 23. srpna – 25. srpna 1968. 

Šampionátu se zúčastnilo dvanáct výprav, západoněmečtí atleti nestartovali na protest proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy 21. srpna 1968.

Výsledky

Muži

Ženy 

Atletika v roce 1968
Atletika v Německu
Mistrovství Evropy juniorů v atletice
Sportovní události v Lipsku
Sport v Německu v roce 1968
Sport v Německé demokratické republice
Sport v Evropě v roce 1968